Cowdery ist der Familienname folgender Personen:

 Chuck K. Cowdery, US-amerikanischer Autor und Anwalt
 Oliver Cowdery (1806–1850), Mitbegründer der Mormonenbewegung